Červenková ist der Familienname folgender Personen:

 Dominika Červenková (* 1988) tschechische Rhythmische Sportgymnastin
 Irena Červenková (* ~1945), tschechische Badmintonspielerin, siehe Irena Pátková
 Markéta Červenková (* 1991), tschechische Kugelstoßerin
 Petra Červenková (* 1967), tschechische Biathletin